Арклоу:

 Арклоу — (малый) город в Ирландии, находится в графстве Уиклоу (провинция Ленстер).
 Арклоу — железнодорожная станция в графстве Уиклоу, Республика Ирландия.